Rhinocola är ett släkte av insekter som beskrevs av Förster 1848. Rhinocola ingår i familjen rundbladloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundbladloppor
Rhinocola